Wycieczka
 Wycieczka (wojsko)